Juripiranga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Juripiranga (ort), Paraíba, 
 Juripiranga (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar